Buk-gu kan verwijzen naar de volgende Zuid-Koreaanse stadsdelen:
 Buk-gu (Busan)
 Buk-gu (Daegu)
 Buk-gu (Gwangju)
 Buk-gu (Pohang)
 Buk-gu (Ulsan)